РК Босна се односи на више рукометних клубова: 

 РК Босна Сарајево
 РК Босна Високо